JOC est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesse ouvrière chrétienne, une association de jeunes chrétiens ;
 Journal of Organic Chemistry, une revue scientifique ;
 Journal of Cryptology, un journal scientifique qui parle de cryptologie ;
 jeune objet céleste, une étoile dans son stade précoce d'évolution.

JOC est un code qui peut désigner :
 héliport du Comté d'Orange, en Californie, aux États-Unis, selon le code AITA des aroports.

Voir aussi 

 Yung Joc (1983-), un rappeur américain.

Code IATA des aéroports